* Norwich, ciutat d'Anglaterra capital del districte de Norfolk.
 Norwich (Connecticut)
 Norwich (Kansas)
 Norwich (Nova York)
 Norwich (Ohio)
 Norwich (Vermont)
 East Norwich, concentració de població designada pel cens dels Estats Units a l'estat de Nova York.